Carl Koch es el nombre por el que se conoce a:
 Carl Ludwig Koch (1778-1857), entomólogo alemán;
 Ludwig Carl Christian Koch (1825–1908), entomólogo alemán;
 Carl Koch (1892-1963), director de cine y escritor alemán.